Dracaena marginata — название, которое может относиться к различным видам растений:
  — синоним названия ,
  — синоним названия ,
  — название, которое в базе данных The Plant List имеет статус Accepted («принятое название»),
  — синоним названия Dracaena reflexa var. angustifolia ,

Примечания